Le  PAOK Salonique  ( / , « Association sportive thessalonicienne des Constantinopolitains ») est un club omnisports situé à Thessalonique en Grèce et comportant deux sections handball :
 une section masculine qui évolue en première division du Championnat de Grèce,
 une section féminine qui évolue également première division du Championnat de Grèce.

Historique

Palmarès 
 section masculine
 Champion de Grèce (3) : 2009, 2010, 2015
 vice-champion (1) : 2011, 2021
 Coupe de Grèce (3) : 2012, 2015, 2017
 Finaliste (1) : 2013, 2021

 section féminine
 Champion de Grèce (4) : 2013, 2019, 2020, 2021
 vice-champion (3) : 2016, 2017, 2018
 Coupe de Grèce (5) : 2014, 2016, 2019, 2020, 2021
 Finaliste (2) : 2015, 2018

Parcours depuis 2000

Notes et références 

Club de handball en Grèce
Club sportif fondé en 1926
PAOK Salonique